Municipio de Independent puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Independent (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Independent (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.